Халл ( ) — центральный и самый старый из районов города Гатино, Квебек, Канада. Расположен на западном берегу реки Гатино и северном берегу реки Оттава, непосредственно напротив центра Оттавы. В Халле вдоль берега расположены небоскрёбы федеральных правительственных зданий Канады. До включения 1 января 2002 года в состав Гатино Халл являлся самостоятельным городом. Назван в честь британского города Кингстон-апон-Халл (неофициально — Халл).

География 
Халл расположен у слияния рек Гатино и Оттава. Навигация вдоль Халла по реке Оттава всё ещё затруднена ввиду наличия на последней многочисленных порогов.

Демография 
Согласно переписи 2001 года, в Халле проживало 66246 жителей. Около 80 % жителей Халла считают родным французский язык, около 9 % — английский.

История до 2002 г. 

В начале 19 в. Филемон Райт, переселившийся из США, основал на месте Халла посёлок Райтстаун. Довольно скоро Райт создал несколько успешных предприятий, и посёлок стал быстро расти. Сооружение канала Ридо в 1830-е гг. перенесло центр экономической активности в соседнюю Оттаву.

Большой вклад в промышленное развитие Халла во второй половине 19 в. внёс Эзра Батлер Эдди, который также избирался мэром города. Его завод до настоящего времени стоит на набережной Оттавы у моста Портаж.

От первоначального поселения 1800 г. не осталось никаких следов, поскольку Старый Халл был полностью уничтожен в ходе пожара 1900 г., также уничтожившего старый мост Шодьер через остров Виктория, соединявший Халл с Оттавой. На месте старого моста позднее был построен новый.

Слияние 
В 2002 квебекское правительство, где доминировала Квебекская партия, провело слияние муниципалитетов Халл, Гатино, Элмер, Букингем и Массон-Анже в один город. Хотя Халл был старейшим из муниципалитетов и располагался в центре новообразованного города, для города выбрали название Гатино на том основании, что в Гатино было больше жителей, кроме того, это название уже носили река, долина, возвышенность, парк и бывший округ. Сыграл роль и тот факт, что название Гатино было французским, тогда как Халл — английским. Тем не менее, название Халл до сих пор часто используется в неформальной речи; в частности, термин «Оттава-Халл» используется как неофициальный синоним Национального столичного региона.

В 2004 г. был проведен референдум по вопросу об отделении Халла от Гатино, однако большинство проголосовало против отделения.

Экономика 
В настоящее время в экономике Халла доминирует сфера публичных услуг. Здесь находится группа правительственных небоскрёбов: они были сооружены в 1970-е гг. в ходе реализации федеральной политики по перераспределению федеральных должностей для вовлечения большего числа квебекцев. Здания группируются около площади Портаж и Шодьерских террас и располагаются на месте бывшего делового центра Халла.

Также у реки Оттава находятся две бумажных фабрики: (Scott Paper и E.B. Eddy).

Достопримечательности 
 казино озера Лими
 Канадский музей цивилизации (последний расположен непосредственно напротив Парламентского холма.
 Танковый парк и арсенал Салаберри (угол бульваров Александр-Таше и Сен-Жозеф)
 мост улицы Монкальм
 Паровая железная дорога
 театр Острова

Спорт 
До объединения городов в городе Халл в конце 1991 года прошёл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.

Крупные улицы 
 бульвар Александр-Таше
 бульвар дез-Аллюметтьер
 бульвар Сен-Жозеф
 улица Лорье
 улица Монкальм

Панорама

Примечания

Ссылки 
 City of Hull (Archive, 1999—2000)
 City of Hull  (Archive)
 History of Vieux-Hull aka Little Chicago (French)
 The Canadian Museum of Civilization — The Architecture of Old Hull
 Companies,Orgs,Directory & Map of Hull — Companies Sort

Районы Гатино
Исчезнувшие города Канады